Le Domaine Acer est une entreprise familiale québécoise située à Auclair dans la région du Témiscouata au Québec, Canada. Elle se spécialise dans la transformation de l’érable et en produits acéricoles fins. 

Le Domaine Acer est aussi un économusée de l'acériculture et de l'alcool. Le réseau québécois des économusées vise à promouvoir les artisans et les entreprises artisanales.

Historique 
Fondée en 1972 par Charles-Aimé Robert, l'érablière artisanale est constituée entreprise sous le nom de « Érablière L’Éveil du Printemps inc. ».

Produits

Charles-Aimé Robert 
Créé par fermentation de sève d'érable tardive, le Charles-Aimé Robert est un apéritif de type Porto Tawny. Il révèle des saveurs de caramel, de sucre cuit, de fruits secs (dattes, pruneaux), de bois et d'érable. Servi à une température de 12 à 15 °C, le Charles-Aimé Robert est judicieux avec le foie gras et les terrines de gibiers.

Val Ambré 
Il constitue un vin doux, de type Pineau des Charentes, agréable à l'apéritif. Il accompagne de préférence les fromages doux et les desserts fruités. Avec ses notes de caramel au beurre, de pâte d'amande et de cerises à l'eau de vie, il offre un breuvage léger et apprécié pour sa délicatesse.

Mousse des Bois 
Issu de la vinification de la sève d'érable selon la méthode traditionnelle, il se présente comme un mousseux blanc de blanc et peut se déguster en cocktail de kir royal. Il se marie parfaitement avec un saumon fumé. En bouche, il révèle des notes de raisin vert, de pomme et de poire.

Voir aussi

Articles connexes 
 Acériculture
 Économusée

Liens externes 
 Site officiel

Notes 

Entreprise du secteur de l'alimentation ayant son siège au Québec
Entreprise fondée en 1972
Acériculture
Musée consacré aux boissons alcoolisées
Économusée au Québec
Témiscouata
Tourisme au Bas-Saint-Laurent
Entreprise de boissons ayant son siège au Canada